

Codici 
 XMP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Macmillan Pass (Canada)
 xmp – codice ISO 639-3 della lingua kuku-mu'inh

Informatica  
 XMP – Extensible Metadata Platform, formato dati definito da Adobe per la codifica di informazioni legate ad un'immagine
 Cray X-MP – supercomputer della Cray Research
 Intel XMP – tecnologia di Intel per aumentare le prestazioni della scheda madre